Wojciech Gołębiowski (lekkoatleta) – polski lekkoatleta
 Wojciech Gołębiowski "Goły" – polski muzyk rockowy